

Topografia 
 Caspian – città della Contea di Iron, Michigan (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Caspian – gruppo musicale post-rock statunitense

Altro 
 Caspian, razza di cavallo
 Caspian, personaggio de Le cronache di Narnia